La lesna, también conocida como lezna o punzón de zapatero, es una herramienta utilizada por artesanos para perforar.

Lesna, junto con un número de variantes ortográficas (Lesná, Lešná, Leśna), también puede referirse a:
 Lesná, localidad de la región de Moravia Meridional (República Checa);
 Lesná, localidad de la región de Pilsen (República Checa);
 Lesná, localidad del distrito de Třebíč, en la región de Vysočina (República Checa);
 Lesná, localidad del distrito de Pelhřimov, en la región de Vysočina (República Checa);
 Lešná, localidad de la región de Zlín (República Checa);
 Leśna, localidad del voivodato de Baja Silesia (Polonia).